Стэн Райс (; 7 ноября 1942, Даллас, США — 9 декабря 2002, Нью-Орлеан, США) — американский поэт и художник. Супруг писательницы Энн Райс, отец писателя Кристофера Райса.

Биография 
Райс родился в Далласе в 1942 году. Он познакомился с будущей женой Говард Аллен О’Брайен в старшей школе на курсах журналистики. В 1961 году они поженились, поле чего вместе поступили в Университет штата Калифорния в Сан-Франциско.

Райс в течение 22 лет преподавал английский и творческое письмо в своей альма-матер, был помощником директора Центра поэзии (). В 1966 году у Райсов родилась дочь Мишель, однако в 6-летнем возрасте она скончалась от лейкемии, что привело к депрессии у Говард. После этого Стэн убедил жену бросить работу официантки и повара, чтобы стать писательницей. В 1975 году он сам опубликовал сборник стихотворений Some Lamb, рассказывающий о болезни и смерти дочери. В 1976 году был напечатан первый роман его жены «Интервью с вампиром» под псевдонимом Энн Райс, который получил всемирную известность. Тогда же Райс выпустил следующий сборник Whiteboy, за который был удостоен Премии Эдгара По от . В 1978 году у супругов появился на свет сын Кристофер, впоследствии также ставший писателем.

В 1988 году супруги переехали в Нью-Орлеан, где в 1999 году Стэн открыл «Галерею Стэна Райса» (). Райс занимался живописью и поэзией. В 1997 году выпустил сборник своих рисунков Paintings в издательстве . Его работы представлены в Художественном музее Нового Орлеана и . Райс отказывался торговать своими картинами.

Стэн Райс скончался 9 декабря 2002 года от рака мозга в 60-летнем возрасте.

Сборники поэзии 
 Some Lamb (1975)
 Whiteboy (1976)
 Body of Work (1983)
 Singing Yet: New and Selected Poems (1992)
 Fear Itself (1997)
 The Radiance of Pigs (1999)
 Red to the Rind (2002)
 False Prophet (2003, посмертно)

Награды 
 Премия Эдгара По
 Премия Джозефа Генри Джексона

Примечания 

Писатели США XXI века
Писатели США XX века
Художники США XX века
Поэты США
Умершие от опухоли мозга